Robert Joly peut désigner :

 Robert Joly (1922-2011), philologue, helléniste et exégète belge ;
 Robert Joly (1923-2000), international français de rugby à XIII;
 Robert Joly (1928-2012), architecte français.

Robert de Joly peut désigner :
 Robert de Joly (1887-1968), spéléologue français.